Гибралтар 2018 — 16-й международный шахматный турнир, который проходил с 23 января по 1 февраля 2018 года.

Победителем турнира стал Левон Аронян, победив в финале тай-брейка Максима Вашье-Лаграва.

Лучшей среди женщин во второй раз в истории гибралтарского турнира стала шведская шахматистка Пиа Крамлинг.

 Категория: 4-я (средний рейтинг 2338)
 Турнирный директор: Стюарт Конквест
 Главный арбитр: Лоран Фрейд

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе и состоял из 10 туров с плей-оффом для выявления победителя.

 Контроль времени основных партий: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы. При этом после каждого хода начиная с первого добавляется 30 секунд времени.
 Денежный приз за первое место: 25 000 £.

Регламент плей-оффа:

2 партии в быстрые шахматы, в случае равенства очков — 2 партии в блиц, в случае равенства очков — армагеддон.

 Контроль времени в плей-оффе:
 Быстрые шахматы: 10 минут + 5 секунд на ход
 Блиц: 3 минуты + 2 секунды на ход
 Армагеддон: 4 минуты + 2 секунды на ход играющему белыми фигурами; 3 минуты + 2 секунды на ход играющему чёрными фигурами.

Участники турнира 

В турнире приняло участие 276 шахматистов, среди которых 35 игроков, рейтинг ФИДЕ которых на январь 2018 года превышал 2600:

{|
|valign="top"|
  Левон Аронян 2797
  Максим Вашье-Лаграв 2793
  Хикару Накамура 2781
  Давид Навара 2749
  Пентала Харикришна 2745
  Ле Куанг Льем 2737
  Никита Витюгов 2732
  Василий Иванчук 2726
  Ян-Кшиштоф Дуда 2724
  Ван Хао 2711
  Майкл Адамс 2709
  Рихард Раппорт 2700
|width=30|
|valign="top"|
<ol start="13">
 Иван Чепаринов 2699
 Борис Гельфанд 2697
 Даниил Дубов 2694
 Дейвид Хауэлл 2682 
 Найджел Шорт 2681
 Александр Мотылев 2673
 Эмиль Сутовский 2673
 Давид Антон Гихарро 2666
 Иван Шарич 2664
 Эдуардо Итуррисага 2650
 Варужан Акопян 2647
 Нильс Гранделиус 2647
|width=30|
|valign="top"|
<ol start="25">
 Панаяппан Сетхураман 2646
 Тамаш Банус 2641
 Марин Босиочич 2628
 Кирил Георгиев 2623
 Ромен Эдуар 2613
 Беньямин Гледура 2612
 Абхиджит Гупта 2610
 Даниеле Вокатуро 2609
 Григорий Опарин 2607
 Габор Папп 2607
 Фалько Биндрих 2605
|}

Призы 
На турнире в Гибралтаре традиционно присутствовал как общий призовой зачёт, так и отдельный зачёт среди женщин.

Движение по турам

Тай-брейк 

После десятого тура в турнирной таблице сложилась ситуация, когда сразу семь шахматистов набрали по 7½ очков.
Согласно регламенту четверо лучших по дополнительным показателям гроссмейстеров должны были разыграть титул чемпиона турнира на тай-брейке. Ими стали Хикару Накамура, Рихард Раппорт, Максим Вашье-Лаграв и Левон Аронян.

Тай-брейк проходил по олимпийской системе с выбыванием.
В первом полуфинале Левон Аронян не дал ни единого шанса Рихарду Раппорту, одержав две победы в быстрые шахматы.
Во втором полуфинале, где сошлись четырёхкратный победитель этого турнира Хикару Накамура и Максим Вашье-Лаграв, рапид не смог выявить победителя, а в блице сильнее оказался французский гроссмейстер.

В финале обе партии в быстрые шахматы закончились ничейным исходом, а в блице Левон Аронян сумел одолеть своего противника во второй партии, тем самым завоевав первое место в турнире.

Сетка тай-брейка

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Информация о турнире на сайте chess-results.com 

Гибралтар (шахматный турнир)
2018 год в шахматах